Groma kan syfta på:
Gromning, när vuxna personer tar kontakt med barn i sexuellt syfte
Groma (mätinstrument), ett romerskt mätinstrument